PFP peut désigner:
 Police fédérale préventive
 Petits Frères des Pauvres
 Point de flétrissement permanent
 People First Party ou Parti du peuple d'abord
 Peace and Freedom Party, un parti californien
 La cycliste française Pauline Ferrand-Prévot
Le Regroupement des Préparateurs Physique du Football Professionnel Français.

Homonymie d'acronyme